San Beninjo ima više značenja:
 San Beninjo (Kuneo)
 San Beninjo (Peruđa)